Эльсдорф:

 Эльсдорф — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Эльсдорф — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Эльсдорф-Вестермюлен